Александр Тычкин:
 Тычкин, Александр Александрович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Тычкин, Александр Петрович (1951—1996) — советский хоккеист, тренер.